Serie 2 er betegnelsen for lokale serier i  Danmarksturneringen i fodbold. 

Konkret kan henvises til:

Serie 2 (DBU Jylland)
Serie 2 (DBU København)
Serie 2 (DBU Sjælland)